Calochromus är ett släkte av skalbaggar. Calochromus ingår i familjen rödvingebaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Rödvingebaggar
Calochromus